Take Back the Night puede referirse a:

Take Back the Night, una canción de Justin Timberlake; o
Take Back the Night, marcha contra la violencia hacia las mujeres